Spojení písmen I a I může mít různé významy:

II 
 římská číslice dva

Ii 
 Ii (Finsko) – finská obec